Ielena Sokolova (1986-), athlète russe, spécialiste du saut en longueur
 Ielena Sokolova (1980-), patineuse artistique russe